Вітчизня́на ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Дружківка Донецької області.
 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Маріуполь Донецької області.
 Вітчизняна вулиця — вулиця в місті Одеса.

Вулиці